Niemcy:
 Heldrungen – dzielnica An der Schmücke

Osoby:
 Hartmann von Heldrungen – wielki mistrz krzyżacki

Inne:
 Heldrungen – ród
 Heldrungen – twierdza